Анто́шкин — русская фамилия, имеет женскую форму ; также топоним.

Известные носители 
 Антошкин, Альфред Васильевич (1935—2012) — капитан рыболовного сейнера, Герой Социалистического Труда.
 Антошкин, Артём Сергеевич (род. 1993) — российский игрок в мини-футбол.
 Антошкин, Дмитрий Васильевич (1886—1937) — деятель профессионального движения и журналист, в 1925—1928 годах — ответственный редактор газеты «Вечерняя Москва», в середине 1930-х — зам. директора НИИ профессионального движения при ВЦСПС; арестован 22.10.1936, осуждён 16.06.1937, расстрелян 17.06.1937; реабилитирован 18.04.1956.
 Антошкин, Евгений Александрович (1937—2011) — русский советский поэт.
 Антошкин, Евгений Порфирьевич (род. 1932) — советский работник добывающей отрасли, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Антошкин, Иван Диомидович (1900—1944) — советский военный деятель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 
 Антошкин, Сергей Викторович (1945—2010) — российский и советский ударник, заслуженный артист России.

Населённые пункты 
 Антошкин — хутор в Енотаевском районе Астраханской области.
 Антошкин — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Антошкина — река на Среднем Урале в Нязепетровском районе Челябинской области, левый приток Бабушки (бассейн Уфы).

См. также 
 Антошин

Примечания